Prvenstvo je osvojio NK Hajduk Mirko Mirkovci i time se plasirao u viši rang (2. ŽNL Vukovarsko-srijemsku NS Vinkovci).

Tablica

Bilješke 
NK Sremac Markušica je kažnjen oduzimanjem 1 boda zbog napada na suca na utakmici 11. kola (NK Čelik Gaboš - NK Sremac Markušica)
NK Bosut Apševci je kažnjen oduzimanjem 2 boda zbog nedolaska na utakmice 15. (NK Sremac Markušica - NK Bosut Apševci) i 18. kola (NK Slavonac Prkovci - NK Bosut Apševci)

Izvori 

 Županijski nogometni savez Vukovarsko-srijemske županije (podatci dobijeni na osobni upit)

2007-08
vukovarsko-srijemska-3-vinkovci